Idővonal (Timeline), 2003-as amerikai film Richard Donner rendezésében
 Idővonal (Travelers), kanadai-amerikai sci-fi televíziós sorozat